La formula molecolare C2H5ClO può indicare:
 1-cloroetanolo
 2-cloroetanolo
 Clorometil metil etere
 Ipoclorito di etile

Formule molecolari